Der ISU-Eisschnelllauf-Weltcup 2022/23 (offiziell: ISU World Cup Speed Skating 2022/23) ist eine von der  ISU organisierte Wettkampfserie für  Eisschnellläufer, die für Frauen und Männer an verschiedenen Stationen in mehreren Ländern ausgetragen wird. Der Weltcup begann am 11. November 2022 in Stavanger und soll am 19. Februar 2023 in Tomaszów Mazowiecki enden.

Höhepunkt der Saison sind die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften 2023 in Heerenveen, deren Ergebnisse nicht mit in die Weltcupwertungen einfließen. Zusätzlich finden Europameisterschaften in Hamar und Vier-Kontinente-Meisterschaften für nichteuropäische Athleten in Québec statt.

Frauen

Weltcup-Übersicht

Weltcupstände 
Endstand

500 Meter

1.000 Meter

1.500 Meter

3.000/5.000 Meter

Massenstart

Teamverfolgung

Teamsprint

Männer

Weltcup-Übersicht

Weltcupstände 
Endstand

500 Meter

1.000 Meter

1.500 Meter

5.000/10.000 Meter

Massenstart

Teamverfolgung

Teamsprint

Weblinks 
 Kalender und Ergebnisübersicht

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 2022/23
2022/23